

Див. також 
 Адміністративний поділ КНДР
 Північна Корея

Списки:Північна Корея
Північна Корея